22-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2013—2014 роках. Титул чемпіона Росії здобув футбольний клуб «ЦСКА».

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ростов* взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Росії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18/22 травня 2014

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2013 у Росії
2014 у Росії
Росія
Росія